Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр 1964 года в открытой весовой категории прошли в Токио 23 октября 1964 года в «Ниппон Будокан».

Участники турнира числом в 9 человек были разделены на три группы по три спортсмена в группе. В каждой группе в круговом турнире определялся победитель. Победители затем выходили в полуфинал. Для чётного числа участников полуфиналов среди дзюдоистов, занявших вторые места в группе, был проведён турнир за четвёртую путёвку в полуфинал. Оставшиеся двое борцов встречались в финале; проигравшие в полуфинале получали бронзовые медали.  

В единственной категории на этих играх фаворитом был не японский борец: голландский гигант Антон Гесинк, чемпион мира 1961 и 1964 годов. Японцы возлагали свои надежды на Акио Каминага, чья карьера уже близилась к завершению. По жребию Каминага и Гесинк оказались в одной группе, и по мнению судей победа была отдана голландцу, а Каминага был вынужден пробиваться в финал через утешительный турнир, попутно установив рекорд продолжительности схватки в дзюдо в абсолютной категории на официальных соревнованиях: 4 секунды понадобилось Каминаге для того, чтобы уложить передней подножкой Томаса Онга. В конечном итоге Гесинк и Каминага встретились вновь, в финале. На десятой минуте встречи Каминага начал проводить свою излюбленную переднюю подножку, но Гесинк сумел провести контрприём бросок через грудь и перейти на удержание.

Турнир  

Правила оценок в раннем олимпийском дзюдо отличались от принятых в современности. В отчёте указывалась победная техника только в случае, когда техническое действие приводило к чистой победе (иппон), соответственно данные приводятся и в таблице (с заглавной буквы). В случае, если чистая победа не была достигнута, победа отдавалась без указания техники: кинса соответствует оценке кока (ныне также не существующей, 3 балла), вадза-ари ни тикай вадза соответствует оценке юко (5 баллов), вадза-ари (пол-победы, 7 баллов), и авасэвадза, что соответствует нынешней вадза-ари авасэтэ иппон (две пол-победы равны чистой). Также конкретная техника не указывалась в случае победы контрприёмом (например таким, как Ути Мата Сукаси); в этом случае указывалось, что победа достигнута контрприёмом в общем: Каэси Вадза. 

О наименованиях технических действия см. Техника дзюдо.

Применялсиь и иные основания для победы, сохранившиеся и сейчас, например кикэн гати — отказ от встречи (её продолжения).

Группа 1

Группа 2

Группа 3

За выход в полуфинал

Финал

Ссылки  
 Официальный отчёт игр

Примечания